Amathous (griechisch , lateinisch Amathus) steht für:

 Amathoús (Palästina), antike Festungsstadt und Hauptort eines Bezirks im Ostjordanland
 Amathus in Palaestina, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Amathous (Zypern), antike Stadt auf Zypern
 Amathus in Cypro, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche